Lindeck ist der Familienname von:

 Anton Lindeck (1871–1956), deutscher Rechtsanwalt
 Stephan Lindeck (1864–1911), deutscher Physiker
 Wilhelm Lindeck (1833–1911), deutscher Bassist und Bankdirektor

Siehe auch:
 Lindegg